Guillaume Chartier (-1472), prélat français, évêque de Paris ;
 Guillaume Chartier (fl. 1555-1560), théologien calviniste et pasteur protestant genevois.